Абдулла Абдулла — прем'єр-міністр Афганістану
 Аліш Абдулла — татарський радянський письменник
 Валід Абдулла — саудівський футболіст
 Маджід Абдулла — саудівський футболіст
 Рафідін Абдулла — коморський та французький футболіст

Див. також 
Абдула (прізвище)
Абдаллах